Serbiska Superligan 2014/2015 var den nionde säsongen sedan starten av tävlingen.

Klubbar
Borac Čačak
Čukarički
Donji Srem
Jagodina
Mladost Lučani
Napredak Kruševac
Novi Pazar
OFK Beograd
Partizan Belgrad
Rad
Radnički Kragujevac
Radnički Niš
Röda Stjärnan
Spartak Subotica
Vojvodina
Voždovac

Tabell

Nedflyttningskval

Skytteliga

Årets lag

Referenser

Externa länkar
Officiell hemsida

2014 i Serbien
2015 i Serbien
Fotbollssäsongen 2014/2015
2014/2015